Donna (radiostation), een voormalige radiozender van de VRT
 Donna (Texas), een plaats in Texas (Verenigde Staten)
 Dønna, een gemeente in de Noorse provincie Nordland
 Donna (Hair), een nummer uit de musical Hair
 Donna (10cc), een nummer uit 1972 van de Britse rockband 10cc
 Donna (Ritchie Valens), een nummer uit 1958 van de Mexicaans-Amerikaanse zanger Ritchie Valens

Zie ook: Donna Donna